Zepter International
 Philip Zepter
Zepter Śląsk Wrocław, Zepter Idea Śląsk Wrocław - Śląsk Wrocław (koszykówka)
Zepter Bank - angielska nazwa białoruskiego banku